Miejscowości w Polsce:

 Siedliszczki – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec
 Siedliszczki – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Piaski
 Siedliszczki (dawn. Siedliszczki Kolonia) – część Rejowca Fabrycznego

Zobacz też: Kolonia Siedliszczki